Burfitt ist der Familienname folgender Personen:

 Brooke Burfitt (* 1988), britische Schauspielerin und Radiosprecherin
 Mary Burfitt (1882–1956), australische Ärztin und Pathologin
 Nicholas Burfitt (* 1966), britischer Ruderer